Rilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Rilly-la-Montagne im Département Marne
Rilly-Sainte-Syre im Département Aube
Rilly-sur-Aisne im Département Ardennes
Rilly-sur-Loire im Département Loir-et-Cher
Rilly-sur-Vienne im Département Indre-et-Loire